Mwila ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Mwila (1943–2013), sambischer Politiker
 Brian Mwila (* 1994), sambischer Fußballspieler
 Keith Mwila, sambischer Boxer